Muszyna – miasto w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Muszyna – gmina miejsko-wiejska w województwie małopolskim, w powiecie nowosądeckim
 Muszyna – dawna gromada w powiecie nowosądeckim w województwie krakowskim
 Muszyna – stacja kolejowa w Muszynie, w województwie małopolskim

Zobacz też 
 Muszyna Zdrój
 Muszyna Poprad
 Muszyna (grupa poetycka)